Натуральне число 1463
 1463 рік до нашої ери
 1463 рік нашої ери